Cet article est relié à l'univers de JoJo's Bizarre Adventure.

Dans la cinquième partie, on découvre que les Stands peuvent évoluer vers une forme nettement plus puissante s'ils sont percés par une des « flèches » (cela est différent de la transformation de la quatrième partie où c'est le manieur qui, s'il était blessé à nouveau, donnait un nouveau pouvoir et rapport avec le précédent). Si fait, il existe une possibilité pour que l'utilisateur (et son Stand avec lui) soit tué, ou partiellement diminué. Si l'opération réussit, le Stand acquiert une plus grande puissance, de plus grands pouvoirs, mais s'affranchit également en partie de son utilisateur. Ceci permet au Stand de conserver sa puissance même en s'éloignant du porteur, mais alors, il n'est pas certain que le Stand obéira parfaitement à son ancien utilisateur.

On apprend de plus que les flèches ont été forgées à partir d'un métal inconnu provenant d'une météorite.

(Pour voir d'où est tiré le nom de chaque Stand, cliquez sur le nom dudit Stand)

Les six informations, avant la description d'un Stand, correspondent aux capacités du Stand (qualifiées avec les niveaux : A, B, C, D et E, allant du plus fort au plus faible), telles qu'elles sont indiquées dans les fiches, parues dans l'œuvre originale, à savoir :

Force / Vitesse / Portée / Durabilité / Précision / Potentiel

La Puissance, la Vitesse, l'Endurance et la Précision sont tablées sur une base humaine, un niveau C est donc un niveau humain basique. Les Rayons d'Actions normaux sont situés pour , sont limités à  (très bas) et peuvent aller jusqu'à  (très haut). Quant au potentiel, c'est le potentiel dans le développement du stand. Plus un stand a un potentiel élevé plus il pourra s'améliorer avec le temps.

Golden Experience 

Manieur : Giorno Giovanna

C / A / E (2m) / D / C / A

Un Stand relativement rapide et fort en combat rapproché, bien que limité à quelques mètres. Son pouvoir principal consiste à transformer ce qui est inanimé (ou non-vivant) en quelque chose de vivant. Ainsi, il peut transformer une pierre en souris, un balcon en lierre, etc. Il peut utiliser ce pouvoir pour soigner des blessures, y compris les siennes (toutefois il a besoin de ses mains pour cela). De plus, n'importe quelle attaque lancée sur la forme de vie créée par Golden Experience est retournée vers l'attaquant.

Si un être humain est frappé par Golden Experience , son esprit et son corps désynchronisés, concrètement, il n'est plus possible pour la cible de bouger ou d'attaquer.

Golden Experience Requiem 

Aucune / Aucune / Aucun / Aucune / Aucune / Aucun

Version améliorée du précédent, Golden Experience Requiem est capable de remettre toute action à l'état 0. Concrètement, si quelqu'un est immobile et commence à courir, GWR le fait retourner à sa position de départ. Il est donc impossible de l'attaquer, puisque toute attaque repart à 0. Lorsqu'il touche quelqu'un, il est capable de remettre sa mort à 0, ce qui n'annule pas ses blessures pour autant ; il est donc capable d'enfermer ses victimes dans une boucle de mort et résurrection infinie. Ce Stand est généralement considéré comme parmi les plus puissants, de par son invincibilité perçue.

Sticky Fingers 

Manieur : Bruno Buccellati

A / A / E (2m) / D / C / D

Un stand assez doué au corps à corps, néanmoins, comme Gold Wind, son rayon d'action est court (). Son aptitude est de pouvoir créer des fermetures éclair (zippers) sur n'importe quelle surface. Par exemple, il peut s'enfuir d'une pièce en créant un zipper sur un mur en place de porte; en combat, il peut neutraliser un opposant en le dézippant, en ouvrant des zippers partout sur l'ennemi, les différentes parties du corps se détachent l'une de l'autre et l'ennemi est neutralisé. Les zippers de Sticky Fingers peuvent également servir de points de suture pour contenir une blessure.

Black Sabbath 

Manieur : Polpo

E (A lorsqu'il empoigne) / A / A / A / E / E

Un Stand automatique doté d'une des flèches en guise de langue. Si Polpo donne un ordre à quelqu'un, que celui-ci accepte de le suivre et qu'il finit quand même par désobéir, Black Sabbath a ordre de le transpercer avec la flèche. Black Sabbath se déplace dans les ombres et est quasi invincible en combat rapproché, toutefois, il est possible de le vaincre s'il ne peut plus trouver d'ombres proches ou s'il est exposé à une forte lumière.

Moody Blues 

Manieur : Leone Abbacchio

C / C / A (uniquement en replay) / A / C / C

Il ressemble physiquement à Leone. C'est un genre de magnétoscope, il peut rejouer les actions qu'a faites une personne à un endroit donné pendant une certaine période (de quelques minutes à quelques années). C'est un Stand très pratique pour collecter des informations, mais quand il utilise cette technique, il est complètement vulnérable. Moody Blues semble être capable de changer d'apparence pour duper l'ennemi.

Soft Machine 

Manieur : Mario Zucchero

A / C / E / A / D / E

Il est doté d'une petite dague, s'il blesse une personne avec, celle-ci sera comme dégonflée et ne pourra plus bouger. Soft Machine est capable de se dégonfler lui-même, ceci lui permet de s'infiltrer partout. Une personne dégonflée ne peut absolument plus rien faire, à part respirer. Il peut également dégonfler des objets.

Six Pistols 

Manieur : Guido Mista

E / C / B (même portée qu'une balle) / A / A / B

Six Pistols se manifeste sous la forme de six petits Stands humanoïdes, possédant un numéro de 1 à 7 (il n'y a pas de quatre car cela porte malheur). Mista utilise ce Stand en conjonction avec son revolver, plaçant chacun des Six Pistols avec une balle. Une fois tirée, une balle peut changer de trajectoires, dirigée par le Stand qui la chevauche.

Le principal atout de ce Stand est qu'il possède une intelligence et une autonomie propre, mais surtout qu'il soit multiple, ce qui permet de coordonner plusieurs tirs en même temps.

Kraft Work 

Manieur : Sale

A / A / E / C / E / E

Son principal pouvoir consiste à modifier la vitesse affectant divers objets ou personnes. De plus, tout ce qui touche le Stand ou Sale est immédiatement stoppé. Les objets dont la vitesse est ramenée à zéro flotte dans les airs. Il peut également renvoyer à l'utilisateur des projectiles divers en redonnant de l'énergie cinétique à un objet stoppé.

Little Feet 

Manieur : Formaggio

D / B / E / A / D / C

Il est capable de rapetisser instantanément son utilisateur et de façon plus progressive les ennemis en les blessant avec son index (qui possède une petite griffe). Seule la mort peut permettre à une personne frappée par Little Feet de recouvrir sa taille réelle. Formaggio ne peut pas se faire grandir, seulement devenir plus petit, ce qui est quand même très pratique pour se cacher.

Aerosmith 

Manieur : Narancia Ghirga

B / B / B (quelques dizaines de mètres) / C / E / C

C'est un petit avion (de la taille d'un bras humain), qui est muni de petites mitrailleuses et de missiles (de la puissance d'une grenade environ). Il est équipé d'un radar, qui fonctionne en détectant le CO2 rejeté par les êtres vivants. Les armes d'Aerosmith sont peu précises, mais possède une grande cadence de tir, malgré sa petite taille, ce Stand peut sans problème pulvériser une petite voiture d'un missile, ou cribler de balles une personne.

Man in the Mirror 

Manieur : Illuso

C / C / B (peut aller jusqu'à des milliers de mètres dans le monde du miroir) / D / C / E

Il est relativement faible vis-à-vis d'autres Stand mieux bâtis pour le corps à corps, mais il a la capacité d'attirer les gens dans des miroirs. Ainsi fait, les adversaires d'Illuso se retrouvent dans un genre de dimension parallèle ou ils ne peuvent utiliser leurs propres Stands (puisqu'Illuso n'a pas permis au Stand de venir). Si Man in the Mirror se déplace dans les miroirs, il le fait également dans les bris de miroirs.

Ce Stand semble être un condensé de Death 13 et du Hanged Man de la troisième partie.

Purple Haze 

Manieur : Pannacotta Fugo

A / B / C (5m) / E / E / B

Purple Haze est un Stand de corps à corps surpuissant. En effet, sur ses premières phalanges, se trouvent trois capsules qui renferme un virus mortel. Si Purple Haze frappe quelque chose, les capsules se brisent et peuvent tuer n'importe quel être vivant en moins de 30 secondes. Le principal problème de Purple Haze est qu'il est très impulsif (il frappe partout en fait, comme le dit Abbacchio : « le poing de Purple Haze ressemble au tempérament de Fugo ») et surtout le virus est mortel pour tout le monde, même les alliés de Fugo (il est le seul à y être immunisé). Il est à noter, que le virus ne supporte pas la lumière, du coup en plein jour, en gardant une bonne distance, on ne risque pas grand-chose.

Mr. President 

Manieur : Coco Jumbo

E / E / E / A / E / E

Localisé sur le dos d'une tortue, il s'agit en fait d'une pièce contenant sofas, nourriture, boissons, lectures, etc. C'est un transport furtif très pratique (puisqu'il s'agit d'une tortue).

Il est semblerait-il capable de happer les esprits des personnes (tout du moins manieurs de Stand) décédant à proximités. Ces dernières continuent alors de vivre dans le salon de Mister President.

Beach Boy 

Manieur : Pesci

C / B / B (longueur de la ligne) / C / C / A

Le Stand a l'apparence d'une canne à pêche. Quand Pesci s'en munit, il peut détecter la présence des différents êtres vivants aux alentours. De plus, Beach Boy peut traverser les matières solides et pénétrer dans les adversaires pour les attirer vers Pesci ou les lacérer de l'intérieur. Toute attaque lancée sur le fil se retourne sur la personne qui y est attachée.

The Grateful Dead 

Manieur : Prosciutto

B / E / B (suffisant pour affecter un train entier) / A / E / C

Ce Stand est capable d'accélérer le vieillissement de toutes personnes aux alentours, jusqu'à la mort. Plus le corps est froid, moins le pouvoir de The Grateful Dead est efficace. The Grateful Dead étant de plus couvert d'yeux, il est impossible de le surprendre. Prosciutto peut lui-même manipuler son âge, rajeunissant ou vieillissant à volonté.

Baby Face 

Manieur : Melone

A / B / A / A / Dépend de sa maturité / Dépend de son éducation

Ce Stand a d'abord l'apparence d'un genre d'ordinateur. C'est un Stand automatique qui grâce à l'ADN d'un homme et le corps d'une femme permet de créer un petit Stand. Ce nouveau Stand est éduqué, par Melone pour pouvoir tuer les cibles que ce dernier lui assigne. Baby Face est relativement fort, car il est capable de séparer des bouts de ses adversaires (ce qui les mutilent gravement), ou encore de se disperser sous forme de petits cubes, il peut ensuite se reassembler sous n'importe quelle forme! Baby Face étant un Stand automatique, il n'est contrôlé qu'indirectement par Melone et celui-ci peut donc perdre complètement l'usage de son Stand s'il l'énerve.

White Album 

Manieur : Ghiaccio

A / C / C / A / E / E

Ce Stand prend l'apparence d'une armure, capable de geler tout ce qu'elle touche et de disperser un vent glacial. Il est également capable de nullifier toute vitesse, en s'entourant d'un froid au zéro absolu, froid ou même le mouvement s'arrête. Son point faible se trouve à la base de la nuque, c'est un trou qu'il utilise pour respirer. Il peut également retourner les attaques lancée à distance en manipulant la température de l'air ambiant (Gently Weeps).

King Crimson / Epitaph 

Manieurs : Boss / Vinegar Doppio

A / A / E / E / ? / ?

Le pouvoir de ce Stand est d'effacer le temps, pour une durée de 0,5 à 10 secondes. Concrètement, ce pouvoir se manifeste de plusieurs façons et est l'un des plus complexes dans l'univers de JoJo (son pouvoir fait toujours polémique parmi les fans). Tout d'abord, imaginons le temps comme une ligne droite et plaçons-y deux événements A et B, soit la ligne temporelle : ---A---B---. King Crimson a le pouvoir de supprimer l'intervalle de temps entre A et B, donc, de ça : ---A---B---, on passe à ça : ---AB---. En fait, le temps saute de A à B, mais personne ne se souviendra de ce qui aurait dû se passer, à part le Boss lui-même (c'est logique puisque le temps étant effacé, on ne peut se souvenir de quelque chose qui n'a jamais eu lieu). Durant un intervalle de temps égal à celui qui sera supprimé, le Boss peut agir normalement durant le temps effacé, il voit les différents mouvements des gens et des Stand tandis que les autres personnes, elles, continuent leurs actions normalement au moment où King Crimson a activé son pouvoir. Lorsque le Stand arrête d'effacer le temps, les victimes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé.

Le Boss continue d'interagir avec l'environnement, mais seul le résultat de ses actes demeurera (par exemple, si un balle ou un projectile le traverse, celle-ci continuera sa trajectoire initiale mais le Boss ne sera pas blessé car il a la capacité de supprimer le moment où il aurait été touché). Un des points faibles du Boss est qu'il ne peut pas attaquer une personne durant le laps de temps effacé. S'il le fait, le temps ayant été effacé, cela n'aurait en fait aucune incidence.

Lorsque Doppio manipule ce Stand, le pouvoir de King Crimson est un peu différent de celui du Boss, mais c'est uniquement car Doppio comprend mal le pouvoir du Stand. King Crimson permet à Doppio de voir les dix prochaines secondes à venir, ce qui lui permettra d'anticiper tous les mouvements de l'adversaire. King Crimson n'est alors plus qu'Epitaph, le pouvoir secondaire du Stand (que Diavolo peut utiliser lui aussi).

La différence entre Doppio et le Boss est que durant l'intervalle de temps effacé, Doppio reste passif (alors qu'il pourrait bouger et attaquer), alors que le Boss lui est actif et agit librement.

Clash 

Manieur : Squalo

D / A / B / A / A / C

Ce Stand a l'apparence d'un requin. Il est capable de se téléporter dans les liquides et d'attaquer à travers eux. Comme c'est un requin, il ne peut vivre très longtemps hors de l'eau. Il semblerait qu'il puisse modifier la taille de son corps en fonction du volume d'eau dans lequel il est immergé.

Son apparence est relié au nom de son porteur, puisque « Squalo » signifie « requin » en italien.

Talking Head 

Manieur : Tizziano

E / E / B / A / E / E

Ce petit Stand est très peu puissant mais peut être très dangereux au sein d'un groupe ennemi. En fait, Talking Head se place sur la langue d'un adversaire, puis celui-ci semble incapable de communiquer quoi que ce soit de vrai (par la parole, en écrivant quelque chose, ou même en gesticulant).

Notorious B.I.G 

Manieur : Carne

A / Infinie / Infinie / Infinie / E / A

Étrangement, ce Stand ne s'active qu'à la mort de son porteur. Une fois fait, la vitesse et la portée du Stand est illimitée. Notorious B.I.G est quasiment invincible puisque son utilisateur est déjà mort, néanmoins, il est incapable d'agir par lui-même : il n'agit que par instinct, bondissant sur n'importe quelle chose en mouvement. Ce Stand est principalement capable d'infecter la matière, pouvant ainsi posséder des choses vivantes, l'objet possédé se détériore au fur et à mesure. Plus ce Stand a infecté de matière, plus il grossit. Il discrimine les objets en mouvement et ne poursuit que le plus rapide d'entre eux.

Spice Girl 

Manieur : Trish Una

A / A / C / B / D / C

Le pouvoir de Spice Girl est de rendre élastique tout ce qu'elle frappe, grâce à cela, elle est capable de rendre un objet virtuellement indestructible aux coups physiques (tel le roseau de La Fontaine, la cible de Spice Girl se déformera sans se détruire). Spice Girl a également la possibilité de faire regagner sa solidité à un objet initialement frappé et rendu mou. Spice Girl est également la seule capable de trancher nettement ce qu'elle a rendu élastique.

Spice Girl est un Stand assez particulier, car elle est dotée d'une certaine volonté (tout comme Six Pistols ou Echoes Act 3) et est en mesure de parler et d'aider mentalement Trish.

Le cri de guerre de Spice Girl est « WANNA BEE », référence à la chanson (Wanna be) du groupe éponyme.

Metallica 

Manieur : Risotto Nero

C / C / C (5-10m) / A / C / C

Metallica est un Stand multiple constitué de centaines de petits stands, vaguement humanoïde, de la taille d'un dé à coudre. Metallica est capable de modifier la forme des métaux et également de les rassembler en utilisant les champs magnétiques. La principale technique de ce Stand est de transformer le fer du corps de ses adversaires, en un objet tranchant (lames de rasoir, ciseaux, clous, etc.) directement de l'intérieur, ce qui permet de tuer l'adversaire très rapidement si ce dernier fait l'erreur de se placer dans le rayon d'action de Metallica.

Ce Stand est également capable de partiellement rendre son utilisateur translucide et donc quasiment invisible (toujours en utilisant les champs magnétiques).

Si une personne a trop de son fer transformé par ce Stand, il meurt d'insuffisance ferreuse. Du coup, plus le combat s'éternise, plus Risotto est avantagé.

Green Day 

Manieur : Cioccolata

A / C / A / A / E / A

Green Day est capable de projeter dans l'air et sur une très grande surface, des spores, qui seront fatalement absorbées par les ennemis. Les spores ont le pouvoir de faire pourrir ce qu'elles ont infecté (en commençant par les extrémités : doigts, cheveux, etc.), à la condition que la victime descende à une altitude plus basse que son altitude actuelle. Par exemple, une personne sera attaquée par la pourriture si elle descend un escalier, si elle le monte en revanche, il n'y a pas de problème.

Normalement, Green Day s'utilise en conjonction avec le Oasis de Secco.

Oasis 

Manieur : Secco

A / A / B / A / E / C

Oasis est un genre d'armure (un peu comme White Album). Oasis protège son porteur, mais elle le rend également plus rapide, précis et puissant. La principale aptitude d'Oasis est qu'il peut transformer ce qu'il frappe en boue liquide, qui redurcira quelques secondes plus tard. Concrètement, Secco peut l'utiliser pour se déplacer sous terre ou il creuse des trous, toutefois, il ne sait jamais où il va vraiment ressortir. Si nécessaire, Oasis peut également décomposer des gens, mais pour cela, il faut qu'ils restent longtemps en contact avec Oasis.

Oasis en conjonction avec Green Day est redoutable car la boue fait s'enfoncer les opposants de Secco, qui perdent de l'altitude, ce qui les rend vulnérables à Green Day...

Secco peut également projeter de larges pointes de roches : en mangeant la boue transformée par Oasis puis en la recrachant, la boue se solidifiera dans les airs, empalant ce qui se trouve devant lui.

Chariot Requiem 

Manieur : Jean Pierre Polnareff

E / E / A / A / E / A

Ce Stand est l'évolution de Silver Chariot. Polnareff a fait évoluer son Stand grâce à une des flèches. Requiem est devenu accidentellement indépendant de Polnareff, il n'est plus du tout contrôlé et est devenu une entité propre. Il est le gardien d'une des flèches et fera tout pour la protéger.

Requiem représente le miroir de l'âme. Son pouvoir consiste à échanger l'âme (et donc le Stand) de deux personnes proches. Lorsqu'il l'utilise, il peut spécifier une certaine zone où cela aura lieu, toutes les personnes dans cet endroit s'endormiront, puis se réveilleront dans le corps de l'être vivant le plus proche (cela fonctionne aussi avec les animaux, une personne peut donc échanger avec un animal!)

Un autre aspect de ce Stand, est qu'il est plus ou moins capable de pousser un Stand à agir pour quelques secondes, contre son porteur, mais cela uniquement s'il se trouve d'abord attaqué. En fait, c'est la flèche qui se défend de l'attaque et pousse le Stand contre son porteur.

Enfin, comme Requiem porte une des flèches, il peut accélérer l'évolution de toutes choses, y compris des Stand en étant tout simplement près d'eux. Cela est assez impressionnant de voir toutes les formes de vie évoluer en quelques minutes et atteindre des changements qu'y aurait normalement été atteint en plusieurs millions d'années (ce changement est d'autant plus rapide si l'on a touché la flèche. Pour qu'un Stand évolue, il faut quand même qu'il soit blessé par la flèche

Contrairement à Silver Chariot, Requiem est sombre et noir, la rapière de l'ancien Stand a disparu, puisque Requiem manie maintenant une des flèches. Si Requiem est détruit, tous les effets s'étant produit de son fait stopperont : chacun retrouvera son corps, l'évolution sera suivie d'une récession ramenant les choses à leur état originel.

Malgré cela, Requiem, bien que tangible (il est vulnérable aux attaques humaines telles que des balles ou des coups physiques), est quasiment invulnérable. En effet, son corps est capable de se recomposer quelles que soient les blessures subies. C'est le Boss qui comprend le point faible de ce Stand en regardant son ombre. En effet, peu importe d'où part le soleil, chacun voit l'ombre de Requiem comme étant opposé à lui (d'où le fait que ce Stand est le miroir de l'âme); après avoir compris cela, le Boss en arrive à la conclusion que c'est l'ombre de Requiem, qui est son véritable corps (et vice-versa). Si l'ombre de Requiem est attaquée, le Stand meurt.

Rolling Stones 

Manieur : Scolippi

Aucune / B / A / A / E / Aucun

Ce Stand est quasi indépendant. Si une personne est sur le point de mourir, Rolling Stones ira la voir. Le Stand, qui d'ordinaire a l'apparence d'une boule de pierre marquée d'un symbole (un carré avec une croix à l'intérieur), se transformera en une pierre ayant l'apparence de sa « cible ». Si la personne accepte alors sa future mort, Rolling Stones fera en sorte que celle-ci soit douce et utile à ses prochains.

JoJo's Bizarre Adventure

en:JoJo's Bizarre Adventure#Stand powers